Фёдор Козло́в:
 Козлов, Фёдор Алексеевич (1931—2016) — российский физик-ядерщик.
 Козлов, Фёдор Андреевич (1919—1971) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Фёдор Михайлович (1882—1956) — артист балета, педагог.
 Козлов, Фёдор Михайлович (1927—2003) — российский хоровой дирижёр, профессор Санкт-Петербургской консерватории.
 Козлов, Фёдор Николаевич (1959—1990) — советский серийный убийца.
 Козлов, Фёдор Фёдоров — иконописец.
 Козлов, Фёдор Фёдорович (1758—1821) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, участник штурма Очакова (06.12.1788), предводитель Херсонского губернского дворянского собрания.